Edgar est un nom propre utilisé notamment comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Étymologie 
D'étymologie germanique, Edgar est composé de ēad- « prospérité, félicité » et -gār « lance ».

Prénom 
Edgar est un prénom masculin, fêté le 8 juillet.

Il a pour variantes , ,  et Edgardo.

Souverains 

 Edgar est roi d'Angleterre de 959 à 975.
 Edgar Atheling est un prétendant au royaume d'Angleterre en 1066.
 Edgar est roi d'Écosse de 1097 à 1107.

Personnes portant ce prénom 
 Edgar, prélat anglo-saxon de la première moitié du , évêque de Lindsey ;
 Edgar, auteur compositeur interprète français ;
 Edgar, pseudonyme d'Edgar Patrício de Carvalho Pacheco, footballeur portugais ;
 Edgar, pseudonyme d'Edgar Bruno da Silva, footballeur brésilien ;
 Edgar Allan Poe, écrivain et poète américain ;
 Edgar Frank Codd, informaticien britannique ;
 Edgar Colle, joueur d'échecs belge ;
 Edgar Degas, peintre français ;
 Edgar Douglas Adrian, électrophysiologiste anglais, lauréat du prix Nobel ;
 Edgar Faure, homme politique français ;
 Edgar Fruitier, comédien, animateur de radio et de télévision québécois ;
 Edgar Morin, sociologue et philosophe français ;
 Edgar P. Jacobs, auteur belge de bandes dessinées ;
 Edgar Quinet, homme politique, historien et écrivain français ;
 Edgar Reitz, régisseur allemand de Heimat ;
 Edgar Rice Burroughs, écrivain américain auteur de Tarzan ;
 Edgar Varèse, compositeur français ;
 Edgar Wallace, écrivain britannique ;
 J. Edgar Hoover, directeur du FBI.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Nom de famille 

 David Edgar (né en 1987), footballeur canadien ;
 Frankie Edgar (né en 1981), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 J. D. Charlton Edgar (1903-1976), artiste et galeriste néo-zélandais ;
 Jim Edgar (né en 1946), homme politique américain ;
  (née en 1985), actrice, chanteuse et danseuse mexicaine ;
 Ross Edgar (né en 1983), coureur cycliste britannique ;
 Tyrone Edgar (né en 1982 ), athlète britannique spécialiste du sprint.

Personnage de fiction 
 Edgar, personnage de la pièce de Shakespeare Le Roi Lear (King Lear) ;
 Edgar, personnage de la série télévisée Heroes ;
 Edgar, personnage du long métrage d'animation Les Aristochats ;
 Edgar de la Cambriole, série animée japonaise ;
 Edgar, le fermier dont l'extraterrestre utilise la peau comme déguisement dans le film Men in Black.
 Edgar Figaro, le roi ingénieur du jeu Final Fantasy VI.

Littérature 
 Les Edgars est le diminutif du prix littéraire américain Edgar Allan Poe.

Cinéma 
 J. Edgar, film américain réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2011.

Musique 
 Edgar, un opéra de Giacomo Puccini ;
 Edgar de l'Est, groupe bordelais.

Toponymes 
 Plusieurs localités aux États-Unis, parmi lesquelles :
Edgar (Nebraska)
Edgar (Wisconsin)
 Edgar-Quinet, ancien nom de la commune algérienne de Kais ;
 Edgar Quinet, station du métro parisien située sur le boulevard du même nom.

Autres 
  est le nom de plusieurs navires de guerre britanniques.

Notes et références